Натуральне число 1533
 1533 рік до нашої ери
 1533 рік нашої ери